Ве́сселс (, реже Wesselse) — голландская и нижненемецкая фамилия. С английского языка транслитерируется как Уэ́сселс.

Фамилия 
  (1939—2009) — нидерландский математик, профессор Технического университета Эйндховена.
  (1880—1964) — нидерландский иезуит, писатель-историк.
  (1851—1924) — южноафриканский государственный деятель.
  (род. 1946) — южноафриканский юрист, политик и активист.
 Весселс, Петер (род. 1978) — нидерландский теннисист.
  (род. 1979) — немецкий футболист.
  (род. 1984) — нидерландский баскетболист.
  (род. 1951) — американский эколог, профессор университета «Антиохия», писатель.
  (род. 1965) — немецкая философ-аналитик, специалист по этике, профессор Саарского университета.
 Весселс, Шарлотта (род. 1987) — нидерландская музыкантка.

Второе имя 
  (1638—1717) —  Олбани (штат Нью-Йорк, США) в 1696—1698 гг., «прародитель семейства  из Олбани».
  (1863—1954) — патолог первой муниципальной диагностической лаборатории США.

См. также 
 Вессел